Kathleen bezeichnet:

 eine Ableitung des Namens Katharina
 Kathleen (Florida), ein Ort im US-amerikanischen Bundesstaat Florida
 Kathleen (Mondkrater), ein kleiner Mondkrater
 (3754) Kathleen, ein Asteroid des Hauptgürtels 
 Kathleen Rose, ein englisches Model, siehe Dolores (Model)
 Mount Kathleen, Berg in der Ross Dependency, Antarktika